Robert Richard Armstrong (né le  à Toronto, dans la province de l'Ontario au Canada - ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. .

Carrière de joueur

Statistiques 

|1950-1951 || Bruins de Boston || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1951-1952 || Bears de Hershey || LAH ||67 ||6 ||15 ||21 ||61 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|1951-1952 || Bruins de Boston || LNH ||- ||- ||- ||- ||- ||5 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|1952-1953 || Bruins de Boston || LNH ||55 ||0 ||8 ||8 ||45 ||11 ||1 ||1 ||2 ||10
|-
|1953-1954 || Bruins de Boston || LNH ||64 ||2 ||10 ||12 ||81 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|1954-1955 || Bruins de Boston || LNH ||57 ||1 ||3 ||4 ||38 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|1955-1956 || Bruins de Boston || LNH ||68 ||0 ||12 ||12 ||122 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1956-1957 || Bruins de Boston || LNH ||57 ||1 ||15 ||16 ||79 ||10 ||0 ||3 ||3 ||10
|-
|1957-1958 || Indians de Springfield || LAH ||26 ||5 ||11 ||16 ||37 ||13 ||5 ||8 ||13 ||31
|-
|1957-1958 || Bruins de Boston || LNH ||47 ||1 ||4 ||5 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1958-1959 || Bruins de Boston || LNH ||60 ||1 ||9 ||10 ||50 ||7 ||0 ||2 ||2 ||4
|-
|1959-1960 || Bruins de Boston || LNH ||69 ||5 ||14 ||19 ||96 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1960-1961 || Bruins de Boston || LNH ||54 ||0 ||10 ||10 ||72 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1961-1962 || Bruins de Boston || LNH ||9 ||2 ||1 ||3 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1961-1962 || Canadiens de Hull-Ottawa || EPHL ||61 ||6 ||28 ||24 ||116 ||13 ||1 ||3 ||4 ||10
|-
|1962-1963 || Americans de Rochester || LAH ||70 ||1 ||28 ||29 ||89 ||2 ||1 ||0 ||1 ||4

|542 ||13 ||86 ||99 ||671 ||42 ||1 ||7 ||8 ||28

Transactions en carrière
 Le  : échangé aux Canadiens de Montréal par les Bruins de Boston avec Dallas Smith en retour de Wayne Connelly.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

Naissance en avril 1931
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Americans de Rochester
Décès en novembre 1990
Défenseur de hockey sur glace
Décès à 59 ans